Eidgenossenschaft es una palabra alemana que significa confederación. El término se puede traducir literalmente como "juramento de camaradería". Una Eidgenossenschaft es una confederación de iguales, que pueden ser individuos o grupos como los Estados, formada por un pacto sellado con un juramento solemne. Tales alianzas pueden ser limitadas en el tiempo o "eternas". Una característica importante es que las partes siempre se consideran iguales, a diferencia de la jura de fidelidad de las sociedades feudales, con sus jerarquías estrictas.

Como término político se usa a menudo como sinónimo de Suiza, cuyo nombre oficial en alemán es "Schweizerische Eidgenossenschaft".

En el contexto histórico, Eidgenossenschaft se refiere típicamente a la Antigua Confederación Suiza, que apareció y se expandió del siglo XIII al siglo XVI en la Europa Central, persistiendo hasta 1798, fecha tras la cual evolucionó como estado federal en el siglo XIX. Cuando se emplea en este sentido, la naturaleza eterna del pacto es necesaria: los miembros de los Dreizehn Orte (trece cantones), como se llamaban a sí mismos, establecían frecuentemente alianzas juradas de tiempo limitado con otras partes, pero tales pactos no se consideran Eidgenossenschaft.

Los miembros de una Eidgenossenschaft reciben el nombre de Eidgenossen (singular Eidgenosse). Este término está documentado en una alianza de 1351 entre los cantones suizos de Uri, Schwyz y Unterwalden y las ciudades de Lucerna y Zúrich, que se referían a sí mismas como tales. Durante la evolución de la Confederación Suiza, los miembros inicialmente no estaban unidos por un pacto simple, sino por un conjunto de pactos solapados y tratados bilaterales entre varios miembros. La abstracción del uso singular de Eidgenossenschaft, que implica un sentido de comunidad más profundo y la percepción de una causa común, no apareció hasta cuatro décadas más tarde aproximadamente, tras la batalla de Sempach, aunque había comenzado con el Pfaffenbrief de 1370, un tratado entre algunos de los ocho miembros de la Confederación Suiza.

Sin embargo, Eigenossenschaften ya existían anteriormente. El movimiento de las comunas medievales a menudo dio lugar a alianzas similares o ligas, llamadas conjuras en los documentos de la época. Las alianzas de ciudades (Städtebünde) en el Sacro Imperio Romano Germánico, en las que las ciudades miembro eran iguales, pueden considerarse también Eidgenossenschaften, aunque normalmente eran menos estables, en parte debido a que sus territorios solían estar fragmentados. La alianza de ciudades más conocida fue la Liga Hanseática, si bien existieron muchas otras en los siglos XIII y XIV. Un ejemplo temprano es la Liga Lombarda de la época de Federico I Barbarroja. Un ejemplo de Suiza sería la "Confederación de Borgoña" de Berna.

En el Sacro Imperio, el emperador Carlos IV proscribió tales conjuras, confederaciones y conspiraciones en su Bula de Oro de 1356. La mayoría de las Städtebünde se disolvieron en consecuencia, en ocasiones por la fuerza, y, si se refundaban, su influencia política se veía muy reducida. En la Eidgenossenschaft suiza, sin embargo, el edicto no tuvo tal efecto, pues Carlos IV, de la Casa de Luxemburgo, veía en los suizos unos útiles aliados contra sus rivales los Habsburgo.

Véase también 
Expansión de la Antigua Confederación Suiza

Referencias

Enlaces externos 

Wikipedia: Städtebund (en alemán).

Historia medieval de Suiza
Sociedad de Suiza
Palabras y frases en alemán
Historia moderna de Suiza